Cette page contient les pages d'homonymie de Palm, Palms et PALM.

Palm est un mot anglais qui signifie palme.

Patronyme 

 Cornelius Asmund Palm (1715-1780), consul général suédois de l'Empire ottoman ;
 Johann Philipp Palm (1766-1806), un libraire de Nuremberg condamné à mort par Napoléon ;
 Martin Palm (1996-), un coureur cycliste belge.

Toponyme 

 Comté de Palm Beach, un comté de Floride ;
 Great Palm Island, une île du Queensland en Australie ;
 Palm Springs, une ville du comté de Riverside, en Californie ;
 Palm Desert, une ville du comté de Riverside, en Californie ;
 Palms, un quartier situé à l'ouest de Los Angeles ;
 Twentynine Palms, une ville du comté de San Bernardino ;
 Palm Islands, un projet de création ex nihilo de trois îles artificielles sur les côtes de Dubaï ;
 Palms, une station de la ligne Expo du métro de Los Angeles ;
 Palm Towers, un gratte-ciel de tours jumelles à Doha au Qatar.

Sigle 
PALM peut désigner :
 microscopie PALM (où PALM signifie photoactivated localization microscopy) ;
 Projet d'agglomération Lausanne-Morges.

Autres 
 Palm, une entreprise américaine dans l'informatique réputée pour ses assistants personnels
 Palm OS, le système d'exploitation de cette compagnie
 Palm Pictures, un distributeur de films indépendant américain, dirigé par Chris Blackwell
 , un label de jazz français
 Palm Côte d'Ivoire, une entreprise dans le secteur de l'huile de palme
 Palm Breweries, une brasserie belge
 Twentynine Palms, un film de Bruno Dumont sorti en France le